MFU steht für:
 Most Frequently Used
 Mfuwe Airport (IATA-Code), Flughafen von Mfue, Ostprovinz, Sambia

mFU steht für:
 Milli Flux Unit, ehemalige Bezeichnung für Milli-Jansky, eine in der Radioastronomie gebräuchliche Nicht-SI-Einheit für die spektrale Flussdichte

mfu steht für:
 Mbwela (ISO-639-3-Code), bantoide Sprache in Angola

Abkürzung